Le terme Pikas peut faire référence :
 à la méthode Pikas, créée par Anatol Pikas, pour traiter le harcèlement scolaire ;
 à un animal de la famille des ochotonidae.

Homonymie